В статье представлен список послов СССР и России в Вануату.

 30 июня 1986 г. — установлены дипломатические отношения на уровне посольств. Отношения со стороны СССР и России осуществляются через посольство в Австралии.

Список послов

Примечания

См. также 
 Список послов Российской Федерации в Австралии и государствах Океании
 Чрезвычайный и полномочный посол
 Российско-вануатские отношения

Ссылки 
 Список послов СССР в Вануату в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Вануату

Списки:Вануату